Gustav Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Gustav Michaelis (Stenograf) (1813–1895), deutscher Stenograf
 Gustav Michaelis (Komponist) (1828–1887), deutscher Komponist
 Gustav Michaelis (Politiker) (1868–1939), deutscher Politiker, MdL Mecklenburg-Schwerin
 Gustav Adolph Michaelis (1798–1848), deutscher Arzt und Geburtshelfer

Siehe auch
 Gustavus Michaelis (1844–1925), deutsch-amerikanischer Chemiker und Pharmazeut